Józef Jankowski h. Nowina – generał major wojsk koronnych w 2. poł. XVIII w.
 Józef Jankowski (1781–1847) – pułkownik wojsk polskich w 1. poł. XIX w.
 Józef Jankowski (1832–1864) – polski powstaniec styczniowy, dowódca oddziału
 Józef Jankowski (1865–1935) – polski pisarz i dziennikarz
 Józef Jankowski (1882-1944) – polski inżynier architekt, urbanista
 Józef Jankowski (1910–1941) – polski pallotyn, duchowny, błogosławiony Kościoła katolickiego